Goeman ou Goemans est un patronyme flamand ou néerlandais basé sur le prénom Goe(d)man (de : God-, préfixe germain signifiant bon ou dieu et du suffixe flatteur -man, signifiant homme). Le suffixe génitif -s indique une descendance. C'est donc une variante de Bonhomme.

 Camille Goemans, écrivain belge
 Lodewijk Goemans, homme politique belge
 Pieter Goemans, compositeur hollandais
 Michel Goemans, chercheur et professeur de mathématiques appliquées au MIT
 Adam Goemans, musicien

 Hannelore Goeman, femme politique belge flamande.

Patronyme flamand